Os Bahá'ís, devem de acordo com as leis bahá'ís, recitar diariamente uma oração obrigatória.

Orações Obrigatórias
Existem três orações obrigatórias, na qual os Bahá'ís podem escolher recitar uma das três durante o dia.

Oração Obrigatória Curta
A oração obrigatória curta pode ser recitada uma vez em vinte e quatro horas, entre o meio-dia e o por-do-sol:
"Dou testemunho, ó meu Deus, de que Tu me criaste para Te conhecer e adorar. Confesso, neste momento, minha incapacidade e Teu poder, minha pobreza e Tua riqueza. Não há outro Deus além de Ti, o Amparo no Perigo, O que subsiste por Si próprio."

Oração Obrigatória Média
A oração obrigatória média deve ser recitada três vezes em um dia, pela manhã, ao meio dia e ao anoitecer.

Oração Obrigatória Longa
A oração obrigatória longa pode ser recitada a qualquer hora do dia.

Leis relativas às Orações Obrigatórias

Práticas associadas às Orações Obrigatórias
Algumas práticas relativas a todas as orações obrigatórias:

Abluções, que consiste em lavar as mãos e o rosto, antes de recitar a oração obrigatória, se não houver água disponível, ou seu uso for prejudicial ao rosto ou às mãos, um versículo especificamente revelado deve ser repetido cinco vezes.
A oração deve ser recitada individualmente, em particular.
Enquanto recita a oração, deve estar voltado para o Qiblih, onde está o Santuário de Bahá'u'lláh.
É preferível recitar a terceira oração (a curta) em pé, como sinal de reverência.

Isenção da Oração Obrigatória
Se possuir menos de 15 anos de idade.
Em caso de doença.
Se possuir mais de 70 anos.
Mulheres em períodos menstruais, contanto que repitam, 95 vezes ao dia, um versículo especificamente revelado.
Viajantes que não encontrarem um local apropriado.

Referências

Ligações externas 

 A Oração Obrigatória Curta recitada em árabe e legendada em português e outros idiomas no World Languages - pelo Utterance Project

Práticas bahá'ís